Čierny Váh ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Čierny Váh (Fluss), Fluss in der Slowakei
 Čierny Váh (Ort), Ort in der Slowakei
 Čierny Váh (Stausee), Stausee in der Slowakei